Bunium majus är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Bunium majus ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
majus